Il singolare del torneo di tennis WTA Austrian Open 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Anna Smashnova che ha battuto in finale Alicia Molik 6-2, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 Chanda Rubin (secondo turno)
 Anna Smashnova (campionessa)
 Lisa Raymond (primo turno)
 María Vento-Kabchi (secondo turno)

 Amy Frazier (semifinali)
 Alicia Molik (finale)
 Magüi Serna (quarti di finale)
 Jelena Kostanić (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Austrian Open 2004